Соревнования по фехтованию на шпагах в индивидуальном первенстве среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 1 августа. Приняли участие 30 спортсменов из 24 стран.

Чемпионом стал венесуэлец Рубен Лимардо, который победив в соревнованиях шпажистов, принёс своей стране второе олимпийское золото во всех видах спорта в истории (первое было завоёвано в 1968 году в Мехико в боксе) и первую награду в фехтовании. Норвежец Бартош Пьясецкий принёс своей стране первую олимпийскую медаль в фехтовании за всю историю. Для корейца Чон Джин Сона бронзовая медаль, также стала первой в карьере олимпийской наградой. Действующий олимпийский чемпион в соревнованиях шпажистов итальянец Маттео Тальяриоль не принимал участия в соревнованиях.

Призёры

Соревнование

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты игр на sports-reference.com  
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012